Гомис:

 Гомис, Альфред (род. 1993) — сенегальский футболист.
 Гомис, Бафетимби (род. 1985) — французский футболист.
 Гомис, Кевин (род. 1989) — французский футболист.
 Гомис, Марсель (род. 1987) — сенегальский футболист.
 Гомис, Мечини (род. 2001) — сенегальский футболист.
 Гомис, Роже (род. 1995) — сенегальский футболист.
 Гомис, Янник (род. 1992) — сенегальский футболист.

См. также 
 Жоакин-Гомис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Карлус-Гомис (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Комендадор-Гомис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Луис-Гомис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Педру-Гомис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Феррейра-Гомис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амапа.
 Фрутуозу-Гомис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.